Runcu (Dâmbovița) ;
 Runcu (Gorj) ;
 Runcu (Vâlcea) ;